

Тканина 

 Полотно — загальна назва тканин з різного матеріалу (конопляних, лляних, бавовняних, шовкових, синтетичних), витканих методом полотняного переплетення
 Полотно — тканина з льону, виконана способом полотняного переплетіння
 Полотно — шматок тканини для малювання картин
 Полотно — картина на полотні

Техніка 
 Дорожнє полотно — проїзна поверхня автомобільної дороги
 Залізничне полотно — проїзна поверхня залізниці
 Земляне полотно — споруда із ґрунтів, гравію або каміння, яка служить основою залізничної колії або автомобільної дороги.
 Полотно — складова частина якого-небудь механізму, що має вигляд стрічки, смуги (наприклад, транспортера)
 Полотно (ріжуче полотно) — плоска тонка частина якого-небудь інструмента, знаряддя (пилки, коси, ножа косарки)
 Полотно — стулка, половина дверей, воріт

Кінематограф 
 «Полотно» — фільм 2006 року, режисера Джозефа Греко.

Див. також 
 Полотенце

Джерела